Levoncourt ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Levoncourt (Haut-Rhin) im Département Haut-Rhin
 Levoncourt (Meuse) im Département Meuse